Theodor Grütter ist der Name folgender Personen:

* Theodor Grütter (Fotograf) (Conrad Theodor Grütter; 1824–1901), deutscher Zeichner und Fotograf

 Theodor Grütter (Theo Grütter; * 1957), deutscher Historiker, Kulturwissenschaftler und Museumsleiter, siehe Heinrich Theodor Grütter